Senator für Inneres steht für:

 Senator für Inneres von Berlin bis 2006, siehe Senatsverwaltung für Inneres und Sport
 Der Senator für Inneres der Freien Hansestadt Bremen
 Senator der Behörde für Inneres der Freien und Hansestadt Hamburg bis 2010, siehe Behörde für Inneres und Sport